Perwomajsk – miasto na Ukrainie w obwodzie mikołajowskim
 Perwomajsk – miasto na Ukrainie w obwodzie ługańskim

Zobacz też 
 Perwomajśkyj
 Pierwomajskij